Даков може да се отнася за:
 Димитър Даков (1869-1931), български революционер
 Мако Даков (1920-2006), български политик